Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Twin – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Twin (ang. Twin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Twin (ang. Twin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Twin (ang. Twin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross